Betriebskosten steht für:
 in der Betriebswirtschaftslehre den Werteverzehr im laufenden Geschäftsbetrieb, siehe Betriebskosten (Betriebswirtschaftslehre)
 in der Bankbetriebslehre eine spezifische Kostenart, siehe Bankkalkulation#Betriebs- und Wertsphäre
 in der Immobilienwirtschaft die laufenden Kosten einer Immobilie, siehe Betriebskosten (Immobilien)

Siehe auch: